

Patronyme 
 Dion Beebe (né en 1968), est un directeur de la photographie australien
 Ford Beebe (1888-1978), est un réalisateur américain
 John Beebe (né en 1939), est un psychologue américain
 Mike Beebe (né en 1946), est un homme politique américain
 Richard Beebe (1929-1998), est un animateur de radio américain
 William Beebe (1877-1962), est un naturaliste et explorateur américain

Toponyme 

 Beebe est une ville située en Arkansas ;
 Beebe,  communauté non incorporée située dans l'État de Washington.